Írország legnagyobb városai csökkenő sorrendben:

Források 
 Írországi Népszámlálás 2006 (angol, pdf)

 
Irorszag
Városok országok szerint